L'Os à moelle était un journal français.
 L'Os à moelle est un café-théâtre bruxellois.

et aussi,
 Os à moelle, os long et creux

Voir aussi 
Moelle osseuse